L'Éclosion est le titre de plusieurs œuvres :
L'Éclosion, un chapitre du manga Comte Cain de Kaori Yuki
L'Éclosion, un film de Rachid Badouri